Der Dänische Fußballpokal 2012/13 war die 59. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (9. Mai 2013) im Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde Esbjerg fB, der sich im Finale gegen Randers FC durchsetzte.

Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel entschieden. In den anderen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 50 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, alle 32 Vereine der 2. Division 2011/12, 12 Teams der 1. Division 2011/12, sowie der Elfte und Zwölfte der Superliga 2011/12 teil.

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 48 Sieger der ersten Runde, der Erste und Zweite der 1. Division 2011/12, sowie die 6 Teams auf den Plätzen Fünf bis Zehn der Superliga 2011/12.

|-
|colspan="3" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center;"| 28. August 2012

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 28 Sieger der zweiten Runde und die besten vier Vereine der Superliga 2011/12.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2012/13 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2012/13